Vazzoler ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Vazzoler (1920–1989), italienische Schauspielerin
 Franco Vazzoler, italienischer Theaterwissenschaftler
 Mario Vazzoler (1903–1927), italienischer Bergsteiger
 Paolo Vazzoler (* 1961), italienischer Basketballspieler
 Sergio Vazzoler (* 1940), italienischer Politiker

Vazzoler steht für:
 Rifugio Mario Vazzoler, Schutzhütte in der Civettagruppe seit 1929